Osoby:
 Ahmed Ali (1910–1994) – pakistański pisarz
 Ahmed Ali (ur. 1972) – ghański lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 1996
 Ahmed Ali (ur. 1973) – egipski piłkarz ręczny, olimpijczyk z 1996
 Ahmed Ali (ur. 1986) – egipski piłkarz
 Ahmed Ali (ur. 1990) – emiracki piłkarz, olimpijczyk z 2012
 Ahmed Ali (ur. 1993) – amerykańsko-sudański lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 2016

 Abdurahman Ahmed Ali Tur (1931–2003) – somalilandzki polityk
 Ahmed Ibrahim Ali (ur. 1970) – piłkarz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
 Ahmed Ali Ahmed Ali Mushaima (ur. 1982) – bajhrański piłkarz (bramkarz)
 Ali Ahmed Ali Mohamed Al-Wehaibi (ur. 1983) – emiracki piłkarz
 Juma Mohamed Ahmed Ali Gharib (ur. 1989) – emiracki piłkarz
 Yusef Ali (ur. 1988) – katarski piłkarz pochodzenia saudyjskiego

Pozostałe:
 Ahmed bin Ali Stadium – stadion piłkarski w Ar-Rajjan, w Katarze